Alone Yet Not Alone steht für:

 Alone Yet Not Alone (Film), US-amerikanischer Film von Ray Bengston und George D. Escobar (2013) 
 Alone Yet Not Alone (Lied), Lied von Joni Eareckson Tada (2013)